«Призыв» () — стихотворение Михая Вёрёшмарти и венгерская песня, положенная композитором Бени Эгреши на эти слова, которая стала вторым неофициальным гимном в современной Венгрии. В нынешней Венгрии поются две строфы. Песня была написана в 1836 году.

Текст и перевод

См. также 
 Гимн Венгрии

Бывшие гимны
Государственные символы Венгрии
Песни 1836 года
Михай Вёрёшмарти